IRS est un sigle qui peut signifier :
 Internal Revenue Service, l'administration américaine chargée des impôts ;
 Inertial reference system (en français, centrale à inertie), un appareil de navigation de précision utilisé en aéronautique et aéronavale ;
 inhibiteur de recapture de la sérotonine, une classe d'antidépresseurs incluant les ISRS et les IRSNa ;
 Interest rate swap (en français, swap de taux d'intérêt), un produit dérivé financier ;
 induction de résistance systémique, une résistance des plantes par certains microorganismes ;
 Integrated Resort Scheme, un programme économique mauricien ;
 inspection régionale de la santé, en France ;
 I.R.S. Records (où I.R.S. signifie International Record Syndicate), une maison de disques américaine ;
 I.R.S., une chanson du groupe Guns N' Roses, sur l'album Chinese Democracy.

Voir aussi 
 IR$, une bande dessinée dont le héros est un agent de l'Internal Revenue Service